Аедоницкий — фамилия; имеет женскую форму Аедоницкая.
 Аедоницкий, Алексей Павлович (род. 1957) — российский музыкант-клавишник, композитор, член Союза композиторов России
 Аедоницкий, Павел Кузьмич (1922—2003) — советский и российский композитор, народный артист РСФСР.